Апатов:

 Апатов, Кузьма Павлович (1896—1920) — русский революционер.
 Апатов, Семён Иосифович (Аппатов, 1930—2003) — советский и американский историк-международник и политолог.

Также 
 Апатоу